Rüping ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Rüping (* 1985), deutscher Theaterregisseur
 Hinrich Rüping (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Michael Rüping (* 1951), deutscher Springreiter
 Philip Rüping (* 1984), deutscher Springreiter
 Uta Rüping (* 1956), deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin

Siehe auch:
Magnus Rueping (* 1972), deutscher Chemiker